La Pelegrina (parel)
La Pelegrina (intermedii), door diverse componisten vervaardigde intermedii ter gelegenheid van het huwelijk van Ferdinando I de' Medici en Christine van Lotharingen in 1589.